SV TEC, een amateurvoetbalclub uit het Nederlandse Tiel
Transport en commun of Opérateur du Transport de Wallonie, een Waals vervoerbedrijf